→:Ady Endre Líceum (egyértelműsítő lap):
Ady Endre Líceum, zilahi középiskola, amely 1953–1989 között viselte ezt a nevet 
Ady Endre Líceum,  nagyváradi középiskola, amely  1990 óta viseli ezt a nevet
Ady Endre Líceum, bukaresti magyar nyelvű középiskola, amely  1815-ben alakult, és 1991 óta viseli ezt a nevet
Ady Endre Középiskola, kolozsvári középiskola, amely később Ady–Şincai lett, aztán már  csak Şincai (és csak román tannyelvű)